Рау́ф Рафик оглы Мехти́ев (; 17 октября 1976, Баку) — азербайджанский футболист, вратарь.

Выступал в команде азербайджанской премьер-лиги — «Нефтчи». Выступал за сборную Азербайджана.

Клубная карьера 
Профессиональную футбольную карьеру начал с выступлений в клубе «Тарраги» (Баку) в 1992 году. В сезоне 1993 за «Азери» (Баку) провел 3 игры, пропустил 5 голов.

В сезоне 1994/95 провёл 2 игры за «Нефтчи (Баку)», голов не пропускал. Также 2 игры провел за «Нефтчи» и в следующий сезон, пропустив на этот раз 1 гол.

В сезоне 1996/97 провёл 13 игр за бакинский «Ферид». В середине сезона перешёл в ОИК (Баку).

С 1998 играл за клуб премьер-лиги Азербайджана «Шамкир». Был основным голкипером команды.

Выступал также в клубах «Карабах» (Агдам), «Бакы» и «Олимпик» (Баку).

После окончания сезона 2008/09 в перешёл в клуб «Симург» (Закаталы).

Сборная Азербайджана 
В составе национальной сборной Азербайджана с 2004 года.

Достижения 
 Чемпион Азербайджана 2000/01, 2001/02 («Шамкир»), 2005/06 («Бакы»), 2011/12 («Нефтчи» Баку)
 Серебряный призёр чемпионата Азербайджана 1998/99, 2003/04 («Шамкир»), 2007/08 («Олимпик» Баку), бронзовый призёр 1997/98 («Шамкир»)

Интересные факты 
 По итогам рейтинг-листа, составленного в 2007 году Международной Федерацией футбольной истории и статистики, Рауф Мехтиев вошёл в число 200 лучших вратарей мира, сохранив свои ворота недоступными в течение 746 минут, в период с 13 декабря 2006 года по 27 апреля 2007 года, будучи в составе клуба «Олимпик» (Баку).
 В 2008 году был удостоен премии имени Сергея Крамаренко, учреждённой футбольным клубом «Нефтчи», как лучший вратарь по итогам сезона 2007/08.
 Был выбран лучшим вратарём сезона 2007/08 по итогам опроса, проведённого информационным агентством «Trend news», как вратарь, пропустивший наименьшее количество мячей по итогам сезона — 7.
 По итогам опроса, проведённого спортивным интернет-порталом apasport.az совместно с Профессиональной Футбольной Лигой Азербайджана, Рауф Мехтиев поделил 5 место с Раймундо Вилсоном из бакинского «Интера» в списке лучших вратарей Азербайджанской премьер-лиги по итогам сезона 2008/09.
 Рауф Мехтиев является также рекордсменом по количеству игр, проведённых вратарями в Азербайджанской премьер-лиге, с момента обретения независимости в 1992 году. В период с 1992 по 2009 год он выходил на поле в общей сложности 230 раз.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте allsoccerplayers.com
 Состав сборной Азербайджана по футболу на сайте АФФА
 Rauf Mehdiyev "Simurq"la müqavilə bağladı 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Фарид»
Игроки ФК МОИК
Игроки ФК «Шамкир»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Баку»
Игроки ФК «Шувелян»
Игроки ФК «Симург»
Игроки ФК «Карван»